

Пемпиці — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Пемпиці — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства